Чемпионат Азии по борьбе 1992 года прошёл с 7 по 10 апреля в Тегеране (Иран).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

1992
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Иране
1992 год в борьбе
Апрель 1992 года